Jess Taylor (offiziell: Jessica Taylor; * 19. April 1996 in Florida) ist eine US-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Model.

Leben 
Jess Taylor wuchs in Florida auf. Im Alter von vier Jahren begann sie zu singen und mit 14 Jahren Gitarre zu spielen. Dadurch, dass sie in einer ländlichen Gegend aufwuchs, schrieb sie ihre ersten Songs im Bereich der Countrymusik. Taylor sang die amerikanische Nationalhymne für die Florida Marlins und trat zusammen mit dem Countrysänger John Anderson auf. Ihr Durchbruch gelang Taylor, als sie für die Market America World Conference in der American Airlines Arena sang. 2014 unterschrieb sie einen Vertrag bei der Modelagentur Boca Talent & Modeling. Jess Taylor hat Videos im Global Assembly Cache, Country Music Television und dem Country Network veröffentlicht. Ihre letzten Songs „Do You Feel It Too?“, „That’s Me“, und „Why?“ sind auf I-tunes, Youtube und Vevo erschienen.
Zu ihren Idolen gehören Musiker wie Loretta Lynn und Miranda Lambert und Bands wie The Civil Wars and The Abbott Brothers.

Zu ihrem Erfolg äußerte sich Taylor folgendermaßen: „Ich bin eine sehr starke Kämpferin  und widme mich meiner Musik. Obwohl Gott und meine Familie in meinem Leben mir am wichtigsten sind, gibt es nichts, was ich lieber tun möchte als singen und Songs schreiben! Das Auftreten ist meine Leidenschaft und ich werde es für den Rest meines Lebens tun.“ ("I am a very hard worker and dedicated to my music. Although God and my family are most important in my life, there is nothing I’d rather be doing than singing and writing songs! Performing is my passion and I WILL be doing it for the rest of my life.")

Weblinks 
 Interview mit Jess Taylor am 7. Juli 2017 mit Kristoffer Bailey
 Biographie und website von Jess Taylor
 Interview mit Jess Taylor vom 26. Juni 2016

Einzelnachweise 

Sänger
Songwriter
Model
US-Amerikaner
Geboren 1996
Frau